Wir Kinder vom Bahnhof Zoo ist:
 Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, Sachbuch über drogenabhängige Kinder und Jugendliche in Berlin (1978)
 Wir Kinder vom Bahnhof Zoo (Theaterstück), Theaterstück von Peter Märthesheimer und Pea Fröhlich (1980)
 Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, deutscher Spielfilm von Ulrich Edel (1981)
 Wir Kinder vom Bahnhof Zoo (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie von Philipp Kadelbach (2021)

Siehe auch:
 Wir Kinder vom Bahnhof Soul, Musikalbum von Jan Delay (2009)
 Die Jungs vom Bahnhof Zoo, deutscher Dokumentarfilm von Rosa von Praunheim (2011)